FC Bayern Münchens kvindefodboldhold har deltaget i tysk fodbold for kvinder siden 1970. Holdet havde stor succes i 1970'erne, men rykkede ned fra Bundesligaen til kvindernes næstbedste række i 1992. I 2015 vandt de det tyske mesterskab for første gang siden 1976 og året efter, i 2016 genvandt de mesterskabet.

Klubben vandt, for første gang i seks år, Frauen-Bundesliga med danske Simone Boye Sørensen i truppen.

Resultater

Titler 
 Frauen-Bundesliga
Vinder (4): 1976,  2015, 2016, 2021
 Frauen DFB Pokal: 
Vinder (1): 2012
 Bundesliga Cup: 
Vinder (2): 2003, 2011
 Mestre i Bayerns fodboldliga for kvinder: 1973–1990, 2000
 Bayernske cup vindere: 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990

Internationalt 
 Valais Cup: 
Vinder (1): 2015
 UEFA Women's Champions League: 
Semifinalist (1): 2019

Aktuel trup

Deltagelse i UEFA Women's Champions League 

f Første kamp.

Referencer 

FC Bayern München
Bayern Mynchen, FC (kvinder)